(1823-1890), peintre américain
 Thomas Hicks (1872-1963), athlète américain
 Thomas Hicks (1918-1992), bobeur américain